Ільталь Карл-Гейнріх Іванович ( 24 жовтня 1885 —  ?), військовик, поручик, герой Першої світової війни, кавалер Ордену Святої Анни.
 Ільталь Роберт Іванович, військовик, прапорщик, кавалер Орденів Святого Станіслава.